Sierkajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Videsjön.

Sierkajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (59,4 ha)
Sierkajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (15,2 ha)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn